«Somewhere» — песня, написанная Леонардом Бернстайном (музыка) и Стивеном Сондхаймом (слова) для своего мюзикла «Вестсайдская история», впервые представленного публике на Бродвее в 1957 году.

Признание 
Американский институт киноискусства поместил эту песню (в версии из фильма 1961 года «Вестсайдская история») на 20-е место своего списка ста лучших песен из американских кинофильмов.

Примечания 

Песни 1957 года
Песни из мюзиклов
Песни Барбры Стрейзанд
Песни, написанные Леонардом Бернстайном
Песни Фила Коллинза
Песни Дайон Уорвик
Песни, написанные Стивеном Сондхаймом